Islington steht für:

 Islington, Londoner Stadtteil
 London Borough of Islington, Londoner Stadtbezirk
 Metropolitan Borough of Islington, ehemaliger Londoner Stadtbezirk
 Islington (Jamaika), Dorf auf Jamaika
 Islington (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Kanada